«When I’m Gone» () — песня американского рэпера Эминема из его сборника лучших хитов Curtain Call: The Hits. Была выпущена как сингл 6 декабря 2005 года, песня дебютировала на 8-й строчке в чарте синглов Billboard Hot 100, под номером 22 в чарте Hot Rap Tracks, на 4-м месте в UK Singles Chart и на первом месте в ARIA Singles Chart.

Список композиций 
CD-сингл

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Эминема
Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Shady Records
Песни о родительстве
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни, написанные Луисом Ресто